Bearth ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Bearth (* 1984), Schweizer Politiker und Aktivist
 Peter Bearth (1902–1989), Schweizer Professor an der für Petrographie an der Universität Basel und Namensgeber des Minerals Bearthit
 Valentin Bearth (* 1957), Schweizer Architekt